Тепезалан има више значења:

 Тепезалан (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепезалан, Зокита (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику